Лицей для одарённых и талантливых детей «Интеллект» — среднее общеобразовательное учреждение Донецка.

Общая информация 
Лицей открыт в августе 1995 года. Учредители:
 Управление образования Донецкого городского совета 
 Донецкий государственный институт искусственного интеллекта

По состоянию на ноябрь 2021 года - учредитель администрация города Донецка.

Лицей входит в состав регионального научно-учебного объединения «Интеллект».

Учебный процесс 
Преподавание в лицее ведётся в рамках пятидневной учебной недели.  Обучение в лицее бесплатное, за успехи в учёбе и участие в жизни лицея учащиеся получают стипендию из специального фонда.

Профили обучения:
 Информатико-технологический (включая 8 часов математики и 6-7 часов информатики и в неделю)
 Экономический
 Историко-филологический (включая по 3 часа истории Украины и всемирной истории в неделю)

В рамках учебного процесса лицеисты участвуют в предметных олимпиадах и научно-исследовательской работе Малой академии наук. Ввиду отсутствия собственных лабораторий практические занятия по химии и физике проходят в лабораториях Донецкого университета. На базе Донецкого университета в лицее «Интеллект» проводился эксперимент «лицей-вуз», в рамках которого учащимся 11-х классов излагалась программа первых курсов университета с целью обеспечить тем из них, кто успешно справился с изучением предметов, зачисление сразу на третий курс (впоследствии решение о зачислении на третий курс было отменено).

Учащиеся 
За первые 14 лет работы лицей подготовил 891 выпускника, из них 48 медалистов. 100 % учащихся становятся студентами, большинство поступает в Донецкий государственный университет информатики и искусственного интеллекта, Донецкий национальный технический университет или Донецкий национальный университет.

По итогам независимого тестирования лицей вошел в пятёрку лучших учебных заведений Донецкой области.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Школы Донецка
Калининский район (Донецк)